Iwaki steht für:
 die Provinz Iwaki (718), eine historische Provinz in Japan während der Nara-Zeit
 die Provinz Iwaki (1869), eine historische Provinz in Japan während der Meiji-Zeit
 Iwaki, eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukushima
 Iwaki (Fluss), einen Fluss der durch obige Stadt fließt
 Iwaki (Aomori), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Aomori, eingemeindet nach Hirosaki
 Iwaki (Vulkan), einen Vulkan in der japanischen Präfektur Aomori
 Iwaki (Klan), einer Familie des japanischen Schwertadels

Iwaki ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroyuki Iwaki (1932–2006), japanischer Dirigent